Wembley Stadium je historický název těchto stadionů v Anglii:
Wembley Stadium (1923) – starý londýnský stadion postavený v roce 1923; uzavřený v roce 2000
Wembley Stadium (2007) – nový londýnský stadion postavený v roce 2007